Maroko − państwo w północno-zachodniej Afryce
 Maroko − film z 1930 roku

Zobacz też 
 Maroko Hiszpańskie − dawna kolonia Hiszpanii w północnej Afryce
 Maroko-Nowiny − dzielnica Rybnika
 Staw Maroko − użytek ekologiczny znajdujący się w Katowicach